Serge Rosset est un ingénieur français né à la fin des années 1940 à Annemasse. Il fut pendant des années un des grands noms du motocyclisme français. Il commence sa carrière dans les années 1970 en faisant courir la Elf dessinée par André de Cortanze. À la suite de la décision de cesser la compétition de Elf, le Team R.O.C que Rosset a créé au début des années 1980 reprend le matériel. 

Serge Rosset va ainsi courir pendant près de 10 ans. Il a couru en mondial entre 1989 et 1997.

Biographie 

Serge Rosset débute dans les années 1970 chez Kawasaki en Endurance puis Yamaha en Grand Prix jusqu'en 1984. Puis il rejoint le pétrolier Elf qui cherche  à construire une moto où il aide à la conception de la ELF qui se veut novatrice grâce à son moteur autoporteur et non plus tributaire du cadre. La moto, sans doute trop innovante, demandera des années de mise au point ; Rosset en sera l'homme.

Après plusieurs années de mise au point la moto au main de Christian Le Liard va réaliser des miracles grâce au modèle ELF 4 mise au point avec Daniel Tréma en collaboration avec Honda qui est sans doute la meilleure moto construite par Elf. En parallèle il dirige les Yamaha qui font gagner Christian Sarron en 1984. 

En 1986 la ELF 3 semble bien née avec une fourche innovante construite en magnésium. De plus la moto a été bâtie en un temps record. L'Anglais Ron Haslam meilleur pousseur du peloton et metteur au point d'exception va en 1987 aider la ELF à tutoyer les sommets; il conclut la saison à la quatrième place après 2 podiums consécutifs. La ELF n'est pas mauvaise mais manque de développement. Mais en 1988 l'année est moins bonne et ELF décide de se retirer. 

Rosset décide de remettre en route la ROC qui fait courir des Yamaha. Le Team ROC fait partie des équipes semi-officielles mais il ne parvient pas à rééditer les années Sarron. Le team ROC recontacte ELF en vue de construire une nouvelle moto en 500 cm. La moto s'appelle la ELF 500. Elle ne réussira que deux pole positions et deux meilleurs tours en course en 1999 par l'intermédiaire de Jurgen Van den Goorbergh. Mais Serge Rosset a déjà quitté le navire.

Il prend sa retraite en 2005.

Liens externes 
 http://www.appeldephare.com

Ingénieur français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance à Annemasse